Галатеа:

 Галатеа — национальный парк в Индии.
 Галатеа — станция метрополитена